

Patronymie
 Antoine Gandon (1812-1864), écrivain français.
 James Gandon (1743-1823) est l'un des plus célèbres architectes de Dublin.
 Pierre Gandon (1899-1990) est un dessinateur et un graveur de timbres-poste français.
 Marianne de Gandon 
 Sabine de Gandon d'après David
 Liberté de Gandon d'après Delacroix 
 Yves Gandon est un écrivain français.

Toponymie 
 Gandon est une localité du Sénégal, chef-lieu de la communauté rurale de Gandon

Homonymie de patronyme